Carbondale kan syfta på:

 Carbondale, Colorado
 Carbondale, Illinois
 Carbondale, Kansas
 Carbondale, Pennsylvania